Асгардархеоти (Asgardarchaeota) — пропонований надтип архей. Включає чотири типи: Lokiarchaeota, Thorarchaeota, Odinarchaeota та Heimdallarchaeota. Asgardarchaeota є найближчими прокаріотичними родичами еукаріот. Припускається, що еукаріоти виникли внаслідок асиміляції давніх бактерій та Asgardarchaeota через процес симбіогенезу.

Історія досліджень 
Влітку 2010 року були проаналізовані зразки з відкладень, що зібрані в рифтовій долині на хребті Книпович в Арктичному океані, поблизу гідротермальної зони Замок Локі.

У 2015 році команда Уппсальського університету запропонувала новий тип Lokiarchaeota на основі філогенетичного аналізу з використанням набору висококонсервативних генів, що кодують білок. Назва типу посилається на Локі, скандинавського бога, що змінює форму. Локі в міфології описується як «приголомшливо складна, заплутана та неоднозначна фігура, яка стала каталізатором незліченних незрозумілих наукових суперечок», аналогічно ролі Lokiarchaeota у дискусіях щодо походження еукаріотів.

У 2016 році команда Техаського університету описали тип Thorarchaeota зі зразків, що взяті з дельти річки Білий Дуб у Північній Кароліні. Тип названо на честь іншого скандинавського бога Тора. Додаткові зразки із Замку Локі, Національного парку Єллоустоун, затоки Орхус, водоносного шару біля річки Колорадо, басейну Радіата в Новій Зеландії, гідротермальних джерел біля острова Такетомі (Японія) та лиману річки Білий Дуб у Сполучених Штатах привели дослідників до відкриття Odinarchaeota та Heimdallarchaeota. Ці типи були названі на честь двох скандинавських богів Одіна та Геймдаля, відповідно. У 2017 році ці типи об'єднано у надтип Asgardarchaeota, який названо на честь Асгарда — царства божеств у скандинавській міфології.

Філогенія

Примітки

Посилання 
 Traci Watson: The trickster microbes that are shaking up the tree of life , in: Nature, 14 May 2019

Археї